Сти́вен Да́рби (; 6 октября 1988, Ливерпуль) — английский футболист, защитник.

Карьера 
Выступающий на позиции правого защитника Стивен был капитаном молодёжной команды «Ливерпуля» в розыгрыше Юношеского Кубка Англии в 2006 году. 5 декабря 2006 года он появился в заявке на матч против «Галатасарая», который состоялся в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Два года спустя, в декабре 2008 года, Стивен дебютировал в матче за «Ливерпуль» в последней игре группового этапа Лиги чемпионов против ПСВ. По окончании сезона 2011/12 Дарби был отпущен «Ливерпулем». Через два дня игрок подписал контракт с командой четвертой лиги Англии «Брэдфорд Сити».

18 сентября 2018 года Дарби завершил футбольную карьеру после того, как у него был диагностирован боковой амиотрофический склероз (БАС).

Личная жизнь 
Женат на Стефани Хотон, капитане женской сборной Англии и футбольного клуба «Манчестер Сити». Они обвенчались 21 июня 2018 года..

Дарби создал фонд Darby Rimmer MND для финансирования поддержки семей, пострадавших от БАС. В июле 2019 года клубы «Брэдфорд Сити» и «Ливерпуль» организовали выставочный матч, а все средства с продажи билетов были направлены в фонд футболиста. На игре присутствовало более 24 тысяч болельщиков.

Достижения 
 Юношеский Кубок Англии (2): 2006, 2007

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на официальном сайте «Брэдфорд Сити»
 Профиль игрока на LFCHistory.net
 Профиль игрока на Liverbird.ru

Футболисты Англии
Игроки ФК «Ливерпуль»
Игроки ФК «Суиндон Таун»
Игроки ФК «Ноттс Каунти»
Игроки ФК «Рочдейл»
Игроки ФК «Брэдфорд Сити»
Игроки ФК «Болтон Уондерерс»